De Superettan 2011 was het twaalfde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 9 april en eindigde op 22 oktober 2011.

Åtvidabergs FF eindigde als eerste met twee punten voorsprong op GIF Sundsvall. Beide clubs promoveerden naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Branimir Hrgota van Jönköpings Södra IF met 18 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 685 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,85 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Syrianska FC wint met 4–3 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Degradatie

IK Brage wint met 7–3 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van IF Sylvia.

IFK Värnamo wint met 3–0 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van FC Väsby United.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2011 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Åtvidabergs FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Åtvidabergs FF, die in het seizoen 2011 onder leiding van trainer-coach Andreas Thomsson de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2012.

Zie ook
Svenska Cupen 2011
Zweeds voetbalelftal in 2011

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2011